Ez a lap a Bűbájtábor című sorozat epizódjainak listáját tartalmazza.

Évados áttekintés

Pilot

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

5. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái